Alicia Franck (Lochristi, 4 december 1994) is een Belgische wielrenster, die vanaf 2016 actief is in het veldrijden. Aanvankelijk was ze actief in het mountainbiken, waar ze goud behaalde op het Belgisch kampioenschap bij de junioren, zilver en brons bij de elite in 2015 en 2016.

Loopbaan

In de zomer van 2016 werd Franck, rijdend voor Marlux-Napoleon Games, tweede op het Belgisch kampioenschap mountainbike in Ottignies.

In het seizoen 2016-2017 werd ze geselecteerd voor het EK veldrijden in Pontchâteau en voor het WK veldrijden in Bieles. Op beide kampioenschappen werd ze 17e; tijdens het Belgisch kampioenschap werd ze zesde. In de zomer van 2017 brak ze haar sleutelbeen en in oktober brak ze haar kuitbeen. Hierdoor kwam ze niet in actie in het seizoen 2017-2018. In november 2018 maakte ze bekend een mycoplasma-infectie te hebben, waardoor ook het seizoen 2018-2019 in het water viel.

Franck rijdt sinds 2019 voor Experza-Footlogix. In het seizoen 2019-2020 won ze de cross in het Britse Derby, de TOI TOI Cup-veldrit in Mladá Boleslav en de Weversmisdagcross. Verder behaalde ze meermaals de top tien tijdens klassementscrossen en kampioenschappen: ze werd zesde op het Belgisch kampioenschap en achtste op het Europees kampioenschap in het Italiaanse Silvelle.

In oktober 2022 maakte Franck de overstap naar de Belgische ploeg De Ceuster - Bonache Cycling Team.

Palmares

Veldrijden

Resultatentabel elite

Podiumplaatsen elite

Privé
Franck is in 2017 afgestudeerd met onderscheiding als Bachelor Mechanisch Ontwerp en Productietechnologie aan de Odisee Hogeschool in Gent.

Tijdens haar stage bij Bike Valley Windtunnel en eindwerk heeft ze zich verdiept in aerodynamica bij wielrenners.

Externe link

Website Alicia Franck

Belgisch veldrijder